Terrified (Isaac Gracie) - single
 Terrified (Childish Gambino) - single
 Terrified (Katharine McPhee) - single

 Terrified (album) - album van Quiet Riot

 Terrified (1963) - Amerikaanse film
 Terrified (1996) - Amerikaanse film